Крестья́нский сою́з Ла́твии () — латвийская политическая партия  и аграрного толка. Считает себя преемницей возглавлявшегося Карлисом Улманисом Латышского крестьянского союза (1917—1934), в нынешнем виде существует с 1990 года . Лидер, по состоянию на 2021 год, — Арманд Краузе. Входит в блок «Союз зелёных и крестьян» (СЗК) с 2002 года.

История 

1993 — от списка КСЛ избрано 12 депутатов 5-го Сейма. От партии откололся правый фланг, образовав Латышский крестьянский союз .

1995 — от списка КСЛ и СХД избрано 8 депутатов 6-го Сейма.

1998 — в 7-й Сейм список КСЛ не проходит.

2002 — в 8-й Сейм от списка СЗК избрано 12 депутатов. С тех пор КСЛ участвовал во всех правительствах страны до 2011 года. В правительство Эйнара Репше вошли министр благосостояния Дагния Стаке, министр среды Раймонд Вейонис, министр земледелия Мартиньш Розе. 

С 2002 по 2006 год его представитель И. Удре была спикером Сейма.

2006 — в 9-й Сейм от списка СЗК избрано 18 депутатов.

2010 — в 10-й Сейм от СЗК избрано 22 депутата.

2011 — в 11-й Сейм от СЗК избрано 13 депутатов.

На 2021 год СЗК в правительстве не участвует. В Рижской думе (с 2005 года) КСЛ не представлен.

Примечания

Внешние ссылки 

Сайт партии

Аграрные партии
Политические партии Латвии